Барухово () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Влоцлавский повят, Куявско-Поморское воеводство. Население — 3598 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Горень-Дужи
 Гродно
 Клутно
 Курово-Колёня
 Курово-Парцеле
 Любаты
 Нова-Завада
 Окна
 Патрувек
 Скшинки
 Свёнтковице
 Закшево
 Завада-Пяски

Соседние гмины 
 Гмина Гостынин
 Гмина Коваль
 Гмина Любень-Куявски
 Гмина Новы-Дунинув
 Гмина Влоцлавек

Ссылки 
 Официальная страница